This Is Love, chanson de George Harrison sortie en 1987 ;
 This Is Love, chanson de PJ Harvey sur l'album Stories from the City, Stories from the Sea sortie en 2000 ;
 This Is Love, chanson d'Hikaru Utada sortie en 2006 ;
 This Is Love, chanson de will.i.am sortie en 2012 ;
 This Is Love, chanson de Demy qui représente la Grèce au Concours Eurovision de la chanson 2017 ;
 , album de Yazz en 2011.